Ричард Александр (Рекс) Норрис (; ) — индийский хоккеист на траве, полевой игрок, индийский и британский тренер. Олимпийский чемпион 1928 года.

Биография 
Рекс Норрис родился 18 июля 1899 года.

Играл в хоккей на траве за Центральные провинции.

В 1928 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал золотую медаль. Играл в поле, провёл 5 матчей, мячей не забивал.

В дальнейшем переехал в Лондон, где стал тренером. Тренировал сборные Нидерландов (1954—1956), Италии (на домашних летних Олимпийских играх 1960 года) и Мексики (перед летними Олимпийскими играми 1968 года).

Умер 17 сентября 1980 года в лондонском боро Илинг.

Семья 
Сын Ричард Норрис (1931—2012) в 1952 году в составе сборной Великобритании по хоккею на траве стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Хельсинки.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Тренеры Индии
Тренеры Великобритании
Тренеры мужской сборной Нидерландов по хоккею на траве
Тренеры мужской сборной Италии по хоккею на траве
Тренеры мужской сборной Мексики по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве